UAE Team ADQ er et professionelt cykelhold for kvinder, der er baseret i Forenede Arabiske Emirater og deltager i elite cykelløb i landevejscykling som f.eks. UCI Women's World Tour.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold for kvinder
Cykelhold fra Forenede Arabiske Emirater